Здесь представлена дискография американского певца Райана Адамса.

Студийные альбомы

Whiskeytown 
 1995: Faithless Street
 1997: Strangers Almanac
 2001: Pneumonia (записан в 1999)

Сольные 

 2000:Heartbreaker (2000)
 2001: Gold (2001)
 2002: Demolition (2002)
 2003: Rock N Roll (2003)
 2004: Love Is Hell (2004)
 2005: 29
 2010: Orion
 2011: Ashes & Fire
 2014: Ryan Adams
 2015: 1989

The Cardinals 

 2005: Cold Roses
 2005: Jacksonville City Nights
 2007: Easy Tiger
 2008: Cardinology
 2010: III/IV

Другие альбомы 
 2003: The Finger, We Are Fuck You

EPs

Whiskeytown 
 1995: Angels
 1997: Theme For A Trucker
 1997: Rural Free Delivery
 1997: In Your Wildest Dreams

Сольные 
 2003: Love Is Hell pt. 1
 2003: Love Is Hell pt. 2
 2004: Moroccan Role
 2007: Follow the Lights (CD, a.k.a Everybody Knows)
 2009: Extra Cheese (Valentine's Day EP)
 2011: Class Mythology

Синглы

Промо 
 2002: Answering Bell (Концерт в Paradiso) (CD)
 2003: Hey Parker, It’s Christmas (Промо 7")
 2003: Come Pick Me Up (4-Track version) (Промо 7")
 2004: Halloween (Промо CD)
 2004: Now that You’re Gone (7")
 2004: The Rescue Blues (7")
 2004: California (7")
 2009: Oblivion (7")

Box sets 
 20:20 (Не издано)

Другое 
 2002: Hear Music Volume 7: Waking (Hear Music) — «When the Stars Go Blue»
 2002: Rise Above: 24 Black Flag Songs to Benefit the West Memphis Three (Sanctuary Records)  — «Nervous Breakdown»
 2006: The Acoustic Album (Virgin) — «Wonderwall»

Примечания 

Адамс, Райан
Адамс, Райан
Адамс, Райан